Гурдев Сингх Кулар (, 12 августа 1933, Сансарпур, Британская Индия) — индийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Олимпийский чемпион 1956 года.

Биография 
Гурдев Сингх родился 12 августа 1933 года в индийском городе Сансарпур.

Играл в хоккей на траве за полицию Пенджаба. В её составе в 1962 году стал чемпионом Индии, был капитаном команды.

В 1956 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мельбурне и завоевал золотую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 5 матчей, забил 5 мячей (три в ворота сборной США, два — Афганистану).

В 1958 и 1962 годах в составе сборной Индии завоевал серебряные медали хоккейного турнира летних Азиатских игр в Токио и Джакарте. На второй Азиаде был капитаном сборной.

В 1964 году также был капитаном сборной Индии в турне по Афганистану.

Живёт в британском городе Лидс.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1956 года